Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium hajdúnánási középiskola (1952–)
 Kőrösi Csoma Sándor Orosz-Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium budapesti két tanítási nyelvű (baptista) középiskola (1974–)